Кратер Делюк () — крупный древний ударный кратер в южной материковой части видимой стороны Луны. Название присвоено в честь швейцарского геолога и метеоролога Жана Андре Делюка (1727—1817) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются огромный кратер Клавий на западе-юго-западе; кратер Маджини на севере-северо-западе; кратер Гераклит на северо-востоке; кратер Лилио на востоке и кратер Цах на юго-востоке. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 45,7 км, глубина 5,21 км.

Кратер имеет циркулярную форму с небольшим выступом в северо-западной части, умеренно разрушен. Вал кратера скруглен, в северо-восточной части перекрыт сателлитным кратером Делюк H (см. ниже). Высота вала над окружающей местностью достигает 1090 м, объем кратера составляет приблизительно 1650 км³. Чаша кратера глубокая, дно чаши сравнительно ровное, в северо-восточной части чаши породы выброшенные при формировании сателлитного кратера Делюк H образуют треугольный выступ от вала кратера к центру. В восточной части чаши и немного южнее центра находятся два приметных чашеобразных кратера.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Кратер Делюк на карте LAC-126.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны